Zu den Strecken des früheren Fahrplanfelds 304.2 (Bern–Burgdorf–Ramsei–Langnau/Sumiswald-Grünen) siehe:

 Bahnstrecke Bern–Olten (Bern–Burgdorf)
 Emmentalbahn (Burgdorf–Ramsei–Langnau)
 Bahnstrecke Ramsei–Huttwil (Ramsei–Langnau/Sumiswald-Grünen)

300…